Лимонта има више значења:

 Лимонта
 Лимонта (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лимонта (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику